Le Tel'tak est un vaisseau de transport Goa'uld pour moyennes et longues distances, capable de voyages Hyperspatiaux. Comptant parmi les éléments essentiels des flottes Goa'uld, il sert à transporter du personnel ou du fret à travers les réseaux planétaires Goa'uld. Bien qu'ils ne disposent pas d'armement, ces vaisseaux sont très pratiques, surtout grâce aux anneaux de transport dont ils sont équipés.

Rôle et concept 
Bien que le rôle principal du Tel'tak soit d'acheminer du fret, il est aussi utile pour transporter des troupes, et pour les missions secrètes, grâce à sa nature discrète et polyvalente. Le Tel'tak est divisé en deux sections : la zone de pilotage et la soute à marchandise, séparées par une cloison. Le poste de pilotage contient les commandes de vol, de navigation et du système d'anneaux de transport, le siège du pilote et du copilote, et le sas d'entrée. La soute contient les anneaux de transport et les capsules de survie. Pour la verrouiller, il faut qu'un membre d'équipage saisisse la combinaison correcte de cinq ou six symboles sur le clavier situé sur la paroi du cockpit, près des portes.

Capacités du Tel'tak 
 Hyperpropulsion : Le Tel'tak peut se déplacer à 2 fois la vitesse de la lumière (600 000 km/s) grâce à l'hyperespace.
 Occulteur : Il est possible d'équiper le Tel'tak de la technologie furtive goa'uld, ce qui permet au vaisseau de se rendre invisible.
 Générateur de bouclier : Le Tel'tak peut recevoir un bouclier de défense puissant pour arrêter plusieurs tirs directs de canons à énergie, de planeur de la mort ou de vaisseau-mère.
 Maniabilité : Le Tel'tak est maniable, particulièrement quand il ne transporte pas de fret. Dans les mains d'un pilote compétent, il est capable d'échapper au tir d'un planeur de la mort.
 Armement : Le Tel'tak ne dispose pas d'armement, étant donné son rôle non-combattant. Toutefois, dans l'épisode Morts ou vifs (10x15), un chasseur de primes a amélioré son Tel'tak en l'équipant d'armes plasma semblable à celle des planeurs de la mort
 Anneaux de transport : Le dispositif d'anneaux de transport est un équipement standard du Tel'tak. Dans certains cas, quand il vole dans l'espace, il peut téléporter à bord des objets à l'extérieur du vaisseau et directement en dessous.
 Capsules de secours : Le Tel'tak est parfois équipé de capsules de secours munies de propulseurs pouvant abriter une personne chacune en cas d'abandon du vaisseau.
 Autodestruction : Le Tel'tak dispose d'un mécanisme d'autodestruction, qui peut être activé par la console de navigation. Pendant le compte à rebours, des symboles lumineux, sur la console, indiquent le temps restant. Une fois le compte à rebours commencé, il est possible de l'arrêter en introduisant les cristaux d'annulation dans la console.

Vaisseau de Stargate

en:List of starships in Stargate#Goa'uld starships